Der deutsche Trivialname Brunnendrahtwurm steht für zwei äußerlich ähnliche, aber völlig verschiedene wasserbewohnende Tierarten:
 Gordius aquaticus, ein Saitenwurm, siehe Wasserkalb
 Haplotaxis gordioides, ein Ringelwurm, siehe Brunnengräberwurm